Ел Сипијате има више значења:

 Ел Сипијате, Ранчо ел Сипијате (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сипијате (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сипијате (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику